Alfred James Jolson – vescovo cattolico statunitense
 Al Jolson – cantante, attore e compositore russo naturalizzato statunitense
 Al Jolson – film del 1946 diretto da Alfred E. Green
 Jolson – musical con libretto di Francis Essex e Rob Bettinson